Greisberg ist der Name folgender Orte:

 Greisberg (Regenstauf), Ortsteil von Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Greisberg (Gemeinde Thalgau), Ortsteil von Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg